Abaditen bezeichnet:

 Ibaditen
 Abbadiden